Hrvatska:
 Kruševica (Slavonski Šamac), gradsko naselje Slavonskog Šamca

BiH:
 Kruševica (rijeka), pritoka Vrbanje
 Kruševica (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje
 Kruševica (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Kruševica (Bugojno, BiH), bivše samostalno naselje u općini Bugojno

Crna Gora
 Kruševica (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara, Crna Gora

Srbija
 Kruševica (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug